Марија Тереза од Шпаније () била је прва супруга француског краља Луја XIV. 

Рођена је 10. септембра 1638, у Сан Лорензу де Ел Ескоријал, у Шпанији, а умрла 30. јула 1683, у Версају, у Француској. Удала се за француског краља, 9. јуна 1660.

Била је осмо дете Филипа IV, сина Филипа III и Изабеле Бурбонске, ћерке фанцуског краља Анрија IV.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1638.
Умрли 1683.
Династија Хабзбург
Династија Бурбон
Француске краљице
Добитници Златне руже